Adipala kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Adipala, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Kecamatan Adipala, distrikt, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar